Хікотенкатль I (1425—1522) — тласкальський монарх.
 Хікотенкатль II (1484—1521) — тласкальський монарх і військовий діяч, один з чотирьох монархів Тласкали.

Хікотенкатль — місто в південній частині штату Тамауліпас.
 Хікотенкатль — муніципалітет в штаті Тамауліпас.
 Тласкала-де-Хікотенкатль — місто, столиця штату Тласкала.